Het ATP-toernooi van Chennai (officieel de Gold Flake Open) van 1999 werd gespeeld van 5 tot en met 11 april in het Indiase Chennai. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Chennai
ATP-toernooi van Pune